Inside (1996), een film van Arthur Penn
Inside (2011), een film van D.J. Caruso
Inside (2013), een film van Daryn Tufts
Inside (album van Eloy), een studioalbum van Eloy
Inside (computerspel), een computerspel uit 2016 van Playdead
Inside Beleggen, beursbijlage bij Trends magazine